Huszti András (?–1755) jogtudós)
 Huszti András (2001) labdarúgó